Der Rennrodel-Weltcup 2010/11 begann am 27. November 2010 im österreichischen Igls und endete am 20. Februar 2011 im lettischen Sigulda. Höhepunkt der Saison waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften 2011 vom 29. bis 30. Januar 2011 in Cesana.

In den Gesamtwertungen finden sich die Punkte aus den eigentlichen Weltcuprennen sowie die Punkte, die aus den Nationencups erworben wurden, in denen sich nicht automatisch qualifizierte Schlitten für die Weltcuprennen qualifizieren mussten. In der Zählung schließen sich diese Rennen immer an die Weltcuprennen an. Das bedeutet, selbst wenn Starter im Weltcup nicht antreten oder ausscheiden, werden sie vor den nicht qualifizierten Athleten aus dem Nationencup wenn auch ohne Punkte eingeordnet. Nichtqualifizierte Starter aus dem Nationencup können sich somit nach diesen Rennen nicht mehr verbessern.

Weltcupergebnisse

Weltcupstände 

 dnf – nicht ins Ziel gekommen
 dns – nicht gestartet (trotz Meldung)
 dsq – disqualifiziert
 (N) – (im) Nationencup, der Qualifikation für das Hauptrennen
 unterstrichene Zahl – letzter Rang im Hauptrennen, die folgenden Platzierten Rodler haben ihre Punkte in den Rennen des Nationencup gewonnen, ohne sich für das Hauptrennen qualifizieren zu können
 (2) – 2. Lauf des Hauptrennens

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer

Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer

Mannschaftswettbewerb

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes

2010/2011
Wintersport-Weltcup 2010/11